Астрономические радиоисточники (радиоисточники) — это объекты, находящиеся в космическом пространстве, и имеющие сильное излучение в радиодиапазоне. Такие объекты представляют одни из самых экстремальных и энергетических процессов во вселенной. Радиоисточники исследуются посредством регистрации космического радиоизлучения с помощью радиотелескопов.

История открытия 

Первый радиосигнал внеземного происхождения был случайно обнаружен американским радиоинженером Карлом Янским в 1932 году. Впоследствии Янский выяснил, что источником излучения являлась центральная область нашей галактики. Первый обзор «радионеба» был сделан Гроутом Ребером в 1941 году. И уже в 1944 году Ребер опубликовал первые радиокарты небосвода. После этого учёные по всему миру начали интенсивно исследовать небесные объекты в радиодиапазоне.

Космические радиоисточники 
 Солнце (самый яркий радиоисточник на небе);
 Луна, планеты и прочие тела солнечной системы — для изучения этих объектов также используется радиолокация;
 Межпланетная среда;
 Межзвёздная среда (межзвёздный газ и межзвёздная пыль);
 Звёзды (в том числе магнитные белые карлики, магнетары, пульсары, новые и сверхновые звёзды);
 Планетарные туманности;
 Центр нашей Галактики, находящийся в созвездии Стрельца;
 Другие галактики (квазары; галактики с активными ядрами, в том числе и радиогалактики), а также группы галактик, находящиеся в процессе слияния;
 реликтовое излучение

Примечания

Литература 
  (обл.)

Ссылки 
  

Радиоастрономия
Астрономические радиоисточники
Источники электромагнитного излучения